Чемпионат Европы по боксу 1949 года прошёл в городе Осло (Норвегия) с 16 по 18 июня. Это был 8 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 97 боксёров, которые представляли 15 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1949
Международные спортивные соревнования в Осло
1949 год в боксе
Спорт в Норвегии в 1949 году
Июнь 1949 года
Чемпионаты Европы в 1949 году
Бокс в Норвегии